Мазеппа — топоним.

 Мазеппа — национальный парк в Квинсленде, Австралия.
 Мазеппа  — населённый пункт в Альберте, Канада.
 Мазеппа — город в Пенсильвании, США.
 Мазеппа — город в Миннесоте, США.
 Мазеппа — тауншип в Миннесоте, США.
 Мазеппа — посёлок в Южной Дакоте, США.

См. также 
 Мазепа (значения)